Jean Penders – politico olandese
 Marc Penders – ex giocatore di calcio a 5 belga
 Rob Penders – ex calciatore olandese
 Tom Penders – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense